Blankenhorn peut faire référence à :

Personnalités 
  (1843-1906), ingénieur allemand
 Bernhard Blankenhorn (1945-)
 David Blankenhorn (1955-), essayiste
 Else Blankenhorn (1873-1920), une peintre allemande	
  (1878–1963), officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
 Ernst Blankenhorn(1853-1917), personnalité politique, membre du Reichstag de l'Empire allemand
  (1889-1954), ténor et acteur
  (1921-2011), graphiste allemand
 Herbert Blankenhorn, diplomate allemand et personnalité politique, Représentants permanents de l'Allemagne à l'OTAN, ambassadeur d'Allemagne en France, ambassadeur d'Allemagne en Italie et ambassadeur d'Allemagne au Royaume Uni (1904–1991); grand officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne

Autres 
 Blankenhorn, un château fort à Bade-Wurtemberg en Allemagne

Voir aussi 
  (1861-1947), géologue et paléontologue

Source de la traduction